Ранчо лос Франко има више значења:

 Ранчо лос Франко (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Франко (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику